Ghiacciaio Byrd – Ghiacciaio nella Dipendenza di Ross
Ghiacciaio Byrd – Ghiacciaio nella Terra della Regina Maud